Кьеути () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Фоджа.

Население составляет 1783 человека (2008 г.), плотность населения составляет 29 чел./км². Занимает площадь 61 км². Почтовый индекс — 71010. Телефонный код — 0882.

Покровителем коммуны почитается святой Георгий, празднование 23 апреля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/